Stadlbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Antonie Stadlbauer (1857–1902), österreichische Schriftstellerin, siehe Antonie Baumberg
 Bettina Stadlbauer (* 1967), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Clemens Stadlbauer (* 1963), österreichischer Journalist und Schriftsteller
 Hans Stadlbauer (* 1945), bayerischer Volksschauspieler
 Max von Stadlbaur (Maximilian von Stadlbauer; 1808–1866), deutscher Moraltheologe